Kocasinan (district), een Turks district in de provincie Kayseri 
 Kocasinan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kocasinan